Sebastián Diruscio (n. , Cuatro Esquinas, Provincia de Santa Fe) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Carretera.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa Endurance Series

Notas

Referencias 

Ficha en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Súper Renault Argentina